Láng Boldizsár (1822–1890) színész, színigazgató, rendező
 Láng Boldizsár, csanakfalvi, báró, (1877–1943), politikus, altábornagy

Jegyzetek